2-chloorbenzaldehyde
3-chloorbenzaldehyde
4-chloorbenzaldehyde